Horea se poate referi la:

 Personajul istoric Vasile Ursu Nicola, zis Horea.
 Localități din România:
 Horea, localitate în județul Alba, reședința comunei cu același nume.
 Horea, localitate în județul Satu Mare.
 Horea, film realizat in 1984 in regia lui Mircea Mureșan.

Vezi și 
 Horia (dezambiguizare)
 Horești (dezambiguizare)
 Horațiu (prenume)